Der Ritt auf dem Tiger steht für:
 Der Ritt auf dem Tiger (Roman), Roman von Fritz Habeck aus dem Jahr 1958
 Der Ritt auf dem Tiger, Fernsehtitel der italienischen Filmkomödie Vergewaltigt in Ketten